Село Ала-Бука — районный центр Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Республики Киргизия.

Расположено на высоте около 1180 метров над уровнем моря. В селе имеется одноимённый аэродром.

Население 
Население состоит из киргизов и узбеков. Из-за перенаселённости и незавершённой демаркации границы с Узбекистаном в селе постоянно разгораются межнациональные и межгосударственные конфликты.

В селе действует районный совещательный комитет (РСК) по межэтническим конфликтам, имеется центр занятости населения и помощи молодёжи, в котором изучают русский, английский и японский языки.

Примечания 

Ала-Букинский район
Населённые пункты Джалал-Абадской области